Gollini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Gollini (1881–1957), italienischer Turner
 Herbert Gollini (1928–2017), österreichischer Orgelbauer
 Pierluigi Gollini (* 1995), italienischer Fußballspieler